Фри́ас ():
 Фриас — населённый пункт и муниципалитет в Испании.
 Фриас-де-Альбаррасин — муниципалитет в Испании.
 герцоги де Фриас
 
 Персоналии
 Фриас, Адонис (род. 1998) — аргентинский футболист, защитник
 Кальдерон Фриас, Хосе (род. 1985) — панамский футбольный вратарь
 Рохас Фриас, Рикардо (род. 1955) — кубинский боксёр
 Синтра Фриас, Леопольдо (род. 1941) — министр Революционных вооружённых сил Кубы (с 2011 года)
 Фриас Аметльер, Томас (1804—1884) — президент Боливии (1872—1873, 1874—1876)
 Фриас-и-Эскаланте, Хуан Антонио де (1633—1669) — испанский художник
 Чавес Фриас, Уго Рафаэль (1954—2013) — президент Венесуэлы (1999—2002, 2002—2013)